Бразильские бахианы () — это серия из девяти сюит композитора Эйтора Вила-Лобоса, написанная для различных комбинаций инструментов и голосов между 1930 и 1945 годами.

Описание 
Композиции представляют собой «сплав» бразильских народных мелодий и музыки в стиле Иоганна Себастьяна Баха (благодаря этому произведения получили названия «бахиан»). Сюиты являются попыткой Вила-Лобоса адаптировать контрапунктический стиль и ряд барочных гармонических сочетаний под лирические песни народов Бразилии. 

Бахианы имеют две или четыре части (исключение составляет трёхчастная «Бахиана № 1»). Большинство частей в каждой из сюит имеют по два названия: одно «европейское» (Preludio, Fuga и т. д.), другое «бразильское» (Embolada, O canto da nossa terra и т. д.). Большую известность получила ария из «Бахианы № 5».

Список 
 № 1 (1930): Introdução (Embolada), Prelúdio (Modinha), Fuga (Conversa)
 № 2 (1930): Preludio (O canto do capadocio), Aria (O canto da nossa terra), Dansa (Lembrança do Sertão), Toccata (O trenzinho do caipira)
 № 3 (1938): Prelúdio (Ponteio), Fantasia (Devaneio), Ária (Modinha), Toccata (Picapau)
 № 4 (1930–41, аранж. для оркестра в 1942): Prelúdio (Introdução), Coral (Canto do Sertão), Ária (Cantiga), Danza (Miudinho)
 № 5 (1938–45): Ária (Cantilena), Dança (Martelo)
 № 6 (1938): Ária (Chôro), Fantasia
 № 7 (1942): Prelúdio (Ponteio), Giga (Quadrilha caipira), Tocata (Desafio), Fuga (Conversa)
 № 8 (1944): Prelúdio, Ária (Modinha), Tocata (Catira batida), Fuga
 № 9 (1945): Prélude, Fugue

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Произведения Эйтора Вила-Лобоса